Khalid Izri (né en 1969) est un chanteur marocain d'expression berbère rifaine.

Biographie 
Khalid Izri, de son vrai nom Khalid Yachou, est né en 1969 à Melilla. Il a joué dans différents endroits du globe, notamment en Europe  et aux États-Unis.  Khalid Izri n'est pas seulement un chanteur, mais joue également un certain nombre d'instruments tels que la guitare, la flûte et l'harmonica.  
Les chansons d'Izri sont des chansons engagées sur la liberté et Tamazight.

Albums 
 Tamorth inu - ⵜⴰⵎⴰⵝ ⵉⵏⵓ (ma terre)
 Izri inu - ⵉⵣⵔⵉ ⵉⵏⵓ (mon vers)
 Mayemmi - ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ (pourquoi)
 Taqessist - ⵜⴰⵇⵙⵉⵙⵜ (le poème)

Références

Articles connexes 
 Musique marocaine
 Musique berbère

Liens externes 
 

Chanteur marocain
Personnalité berbère du XXe siècle
Personnalité berbère du XXIe siècle
Naissance en 1969
Naissance à Melilla